Макиевский — фамилия; имеет женскую форму Макиевская.
 Макиевский, Алексей Михайлович (1931—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Макиевский, Николай Михайлович (1941—2004) — государственный деятель Республики Казахстан.